Zyon Braun (* 17. August 1994 in Templin) ist ein deutscher Banker und Politiker (FDP). Seit Dezember 2021 ist er Landesvorsitzender seiner Partei in Brandenburg.

Ausbildung und Beruf 
Im Jahr 2011 begann Braun zunächst eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam. Dazu zog er bereits im Alter von 16 Jahren in seinem Uckermärker Elternhaus aus. Nach seiner Lehre absolvierte Braun ein Studium als Bankfachwirt an der Frankfurt School of Finance & Management. Anschließend begann er ein weiteres Studium in Business Administration an der FOM – Hochschule für Oekonomie und Management. Er ist seit seiner Ausbildung durchgehend in verschiedenen Positionen bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse tätig, zuletzt als Referent in der Unternehmensplanung und -steuerung.

Politische Laufbahn 
Braun hatte ab 2016 unterschiedliche Ämter im Landesverband Brandenburg der Jungen Liberalen inne. So war er von 2016 bis 2020 Vorsitzender des größten Kreisverbands in Brandenburg, den JuLis Potsdam. Er war im gleichen Zeitraum auch Schatzmeister im Landesvorstand der FDP-Jugend. Im März 2020 zog er sich auf einen Posten als Beisitzer im Vorstand zurück, ehe er im Dezember 2021 gänzlich ausschied. 

Von April 2017 bis 2019 war Braun Beisitzer im Landesvorstand der FDP Brandenburg, anschließend wurde er zum Landesschatzmeister der Partei gewählt. Er wurde am 18. Dezember 2021 mit rund 92 Prozent der Stimmen als Nachfolger von Linda Teuteberg zum Landesvorsitzenden der FDP Brandenburg gewählt.

Weblinks 

 Zyon Braun auf Twitter
 Zyon Braun auf Facebook
 Zyon Braun auf Instagram

Einzelnachweise 

Vorsitzender der FDP Brandenburg
FDP-Mitglied
Mitglied der Jungen Liberalen
Politiker (21. Jahrhundert)
Deutscher
Geboren 1994
Mann